Дом Джона Стейнбека — дом-музей в городе Монте-Серено штата Калифорния, США.

В этом доме писатель Джон Стейнбек жил в период с 1936 по 1938 год, и здесь им были написаны роман «Гроздья гнева» и повесть «О мышах и людях».

Дом был построен в 1936 году для писателя и его жены Кэрол.

28 декабря 1989 года дом был включен в Национальный реестр исторических мест США.

См. также 
 Дом Джона Стейнбека (Салинас) — также дом-музей Джона Стейнбека, в котором прошло его детство.

Джон Стейнбек
Объекты Национального реестра исторических мест в Калифорнии
Музеи Калифорнии
Санта-Клара (округ)